Durgám Iszmáíl Dávúd el-Kurajsi (; Amára, 1994. május 23. –) iraki labdarúgó, az Al-Surta hátvédje, de az élvonalbeli klub középpályásként is bevetheti.

Források 
 
 
 

1994-ben született személyek
Iraki labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek